Tàizhōu (泰州) est une ville de la province du Jiangsu en République populaire de Chine.
 Tāizhōu (台州) est une ville de la province du Zhejiang en République populaire de Chine.